Talisay – miasto na Filipinach w prowincji Cebu (region Central Visayas)
 Talisay – miasto na Filipinach w prowincji Negros Occidental (region Western Visayas)